Yzeures-sur-Creuse és un municipi francès, situat al departament d'Indre i Loira i a la regió Centre - Vall del Loira.

Demografia

Referències 

Municipis d'Indre i Loira